Tamara Skliutovskaya es una musicóloga y pianista rusa.

Fue graduada en el Conservatorio Estatal de Taskent (Uzbekistán, 1972). En 1982 concluyó los estudios de Postgrado en el Instituto Estatal de Teatro, Música y Cine de San Petersburgo (Rusia) y obtuvo el título de Doctora (Ph. D.) en Ciencias Musicales. Ha escrito y publicado en la Unión Soviética más de 70 libros y artículos sobre el desarrollo del arte musical y sus géneros (Concierto, Música de cámara, Teatro musical) y también sobre problemas de la enseñanza musical. Ha participado en varias conferencias y foros nacionales e internacionales.

Su experiencia laboral incluye más de 35 años de trabajo en los Conservatorios y Centros de Enseñanza Superior de la Unión Soviética, y desde el año 1996 en la Universidad Nacional y el Instituto Superior de Artes de Costa Rica, donde reside desde 1994.

Sklioutovskaia, Tamara
Sklioutovskaia, Tamara
Mujeres pianistas
Músicos clásicos del siglo XX de Rusia
Músicos clásicos del siglo XXI de Rusia